Ел Белен има више значења:

 Ел Белен (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Белен (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Белен (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Белен, Ла Пакаја (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Белен (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Белен (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Белен (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Белен (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику